ASTM International
 ASTM (przedsiębiorstwo)